Serena Williams è stata la campionessa in carica dal 2020, quando l'evento si è tenuto l'ultima volta, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel settembre 2022.

In finale Cori Gauff ha sconfitto Rebeka Masarova con il punteggio di 6-1, 6-1

Teste di serie 

  Cori Gauff (Campionessa)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Leylah Annie Fernandez (quarto di finale)
  Bernarda Pera (primo turno)

  Wang Xiyu (primo turno, ritirata) 
  Madison Brengle (primo turno) 
  Danka Kovinić (semifinale) 
  Rebecca Marino (secondo turno)

Wildcard 

  Brenda Fruhvirtová (primo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)

  Erin Routliffe (primo turno) 
  Venus Williams (secondo turno)

Ranking protetto 

  Karolína Muchová (quarto di finale)

Qualificate 

  Ysaline Bonaventure (semifinale)
  Viktória Kužmová (quarti di finale)
  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

  Rebeka Masarova (finale) 
  Nao Hibino (primo turno) 
  Katie Volynets (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2023